Wari kan syfta på:

 Warikulturen – en kultur i Peru under 700-talet

Kina 

 Wari (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar